"Pines" pode significar:
 Southern Pines, localidade da Carolina do Norte
 Pembroke Pines, localidade da Flórida
 Hillsboro Pines, localidade da Flórida
 Bay Pines, localidade da Flórida
 Whispering Pines, localidade da Carolina do Norte
 Timber Pines, localidade da Flórida
 Castle Pines, localidade do Colorado
 Royal Pines, localidade da Carolina do Norte
 Circle Pines, localidade de Minnesota
 Ocean Pines, localidade de Maryland
 Pocono Pines, localidade da Pensilvânia
 Lake of the Pines, localidade da Califórnia
 Town of Pines, localidade de Indiana
 Pirates of the Pines, seriado dos EUA

Ver também
 

Desambiguações de topônimos